The Land of Rape and Honey () — третий студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1988 году звукозаписывающим лейблом Sire Records.

Обзор 
Записанный в основной своей части на чикагской студии Chicago Trax в 1987—1988 годах, The Land of Rape and Honey стал первым релизом Ministry с участием  — впоследствии постоянного участника команды (наряду с фронтменом Элом Йоргенсеном) вплоть до 2003 года. В отличие от предыдущих, про-электронных работ коллектива, на этом альбоме группа впервые начала использовать в своём звучании гитары, хотя и не так активно, как на последующих альбомах.

«Обложкой» альбома послужила фотография сожжённого трупа в Лейпциг-Текла к югу от лагеря Бухенвальд; Йоргенсен, увидевший её при просмотре документального фильма о Холокосте, взял отсюда кадр и обработал его программными средствами. Первое время лейбл отказывался принять такую обложку для альбома, но изменил своё мнение, когда Йоргенсен представил им отрубленную голову оленя, найденного сбитым на дороге.

Диск занял 164-е место в американском чарте Billboard 200 и продержался в рейтинге 4 недели.

Альбому был присвоен статус золотого от RIAA в январе 1996 года. Он был переиздан на лейбле Wounded Bird Records в 2007 году.

Список композиций

Участники записи 
Ministry
 Эл Йоргенсен — вокал , гитара, программирование, звукорежиссёр и сопродюсер , соавтор обложки альбома 
  — бас-гитара, клавишные, программирование , звукорежиссёр и сопродюсер 

Дополнительные музыканты и технический персонал
  — продюсер 
 Уильям Рифлин — ударные, программирование, клавишные, гитара, бэк-вокал 
  — бэк-вокал 
 Стив Спэперри — звукорежиссёр
 Джулиан Герцфельд — звукорежиссёр
 Кит Ауэрбах — звукорежиссёр
 Брайан Шэнли — соавтор обложки альбома

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 Тексты песен альбома

Альбомы индастриал-метала
Альбомы Ministry
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Sire Records
Альбомы, спродюсированные Элом Йоргенсеном